Die 3. Abu Dhabi Tour 2017 war ein Straßenradrennen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Etappenrennen fand vom 23. bis zum 26. Februar 2017 statt und war zudem Teil der UCI WorldTour 2017. Es war das vierte von insgesamt 37 Rennen.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017